Elbepokal steht für:

 Dresdner Elbepokal, ein Ruderwettbewerb
 Elbepokal (Bergrennen), ehemalige Motorsportveranstaltung in Nordböhmen